Dead Man’s Eyes bezeichnet:

 Dead Man’s Eyes (Band), Kölner Psychedelic-Rock-Band
 Dead Man’s Eyes (Film), Mysteryfilm aus dem Jahr 1944
 Dead Man’s Eyes (Lied), Lied von Apocalyptica